Kilián József (1915–1974) – magyar munkás, politikus, miniszterhelyettes
Kilián József (1925–1976) – építőmérnök, egyetemi oktató